Gösta Hedén kan syfta på flera personer:
Gösta Hedén (jazzpianist).
Gösta "Trappan" Hedén (jazzmusiker, trumslagare) (1906-1999).